Ein Wanst kann in der deutschen Sprache sein:

 der Pansen der Wiederkäuer,
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen dicken Bauch, siehe Bierbauch und Stammfettsucht.
 eine umgangssprachliche, abwertende Bezeichnung für ein Kind 

Siehe auch: